La Canadian Soccer League 1990 (CSL) fue la cuarta edición de la máxima división del fútbol en Canadá. Los Vancouver 86ers lograron su tercer torneo después de vencer en la final por 6-1 a los Hamilton Steelers.

Equipos participantes 

 Edmonton Brick Men 
 Hamilton Steelers 
 Kitchener Spirit (Nuevo equipo)
 London Lasers (Nuevo equipo)
 Montreal Supra 
 North York Rockets

 Ottawa Intrepid
 Toronto Blizzard 
 Vancouver 86ers 
 Victoria Vistas 
 Winnipeg Fury

Equipos retirados 
 Calgary Strikers (Cierre de operaciones)

Tabla de posiciones

División del este

División del oeste

Fase final

Goleadores

Véase también 
 Canadian Soccer League (1987-1992)

Referencias

Enlaces externos 
 Memorias de la CSL (1987-1992) 

Temporadas de la Canadian Soccer League (1987-1992)
Deporte en Canadá en 1990
Fútbol en 1990